Нумана () — коммуна в Италии, располагается в регионе Марке, в провинции Анкона.

Население составляет 3663 человека (2008 г.), плотность населения составляет 337 чел./км². Занимает площадь 11 км². Почтовый индекс — 60026. Телефонный код — 071.

Покровителями коммуны почитаются Господь Иисус Христос (Cristo Re), празднование 6 мая, и святой Иоанн Креститель.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.numana.an.it/

Ссылки 
 http://www.comune.numana.an.it/ 
 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/ 
 НУМАНА